NMA steht für:

 Nahrungsmittelallergie oder Lebensmittelallergie, eine besondere Form der Nahrungsmittelunverträglichkeit
 Nacionalinė mokėjimo agentūra, (lit. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos), eine staatliche Institution in Litauen
 Nesma Airlines, eine ägyptische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Neue Mozart-Ausgabe (Wolfgang Amadeus Mozart: Neue Ausgabe sämtlicher Werke), die wissenschaftlich-kritische Gesamtausgabe aller Werke Wolfgang Amadeus Mozarts
 New Midsize Airplane, ein Projekt für ein Mittelstrecken-Verkehrsflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing
 New Model Army (Begriffsklärung)

NMA